Viktorija Fjodaravna Azaranka (,  (Viktorija Fjodorovna Azarenko); Minszk, 1989. július 31. –) kétszeres Grand Slam-győztes, vegyes párosban olimpiai bajnok, egyéniben bronzérmes fehérorosz teniszezőnő, korábbi világelső.

2003 óta versenyez a profik között, eddigi karrierje során egyéniben 21, párosban 9 WTA-tornát nyert meg. Első nagy sikerét 2012-ben érte el, amikor egyéniben megnyerte az Australian Opent, a döntőben Marija Sarapovát legyőzve 6–3, 6–0-ra. Sikerével ő lett az első fehérorosz teniszező, aki Grand Slam-tornát tudott nyerni egyéniben. Győzelmének értékét növelte, hogy ezzel 2012. január 30-ától – szintén első fehéroroszként – a világranglista élére ugrott. 2013-ban sikerült megvédenie a címét, a fináléban akkor a kínai Li Nát múlta felül, megszerezve második Grand Slam-diadalát. A 2012-es londoni olimpián vegyes párosban aranyérmet szerzett Makszim Mirnivel. Egyesben bronzérmes lett, miután az elődöntőben vereséget szenvedett Serena Williamstől, de a harmadik helyért vívott mérkőzésen 6–3, 6–4-re legyőzte az orosz Marija Kirilenkót.

Juniorként 2005-ben megnyerte az Australian Opent és a US Opent. A felnőttek mezőnyében vegyes párosban kétszeres Grand Slam-győztes: 2007-ben a US Openen, 2008-ban a Roland Garroson diadalmaskodott.

2010. szeptember 1-jén összeesett a teniszpályán mérkőzés közben a US Openen. Az eset után annyit közöltek, hogy a rosszullét oka feltehetően nem kizárólag a nagy meleg volt. Eszerint Azaranka az edzésen elesett, és beverte a fejét, de az orvos játékra alkalmasnak minősítette.

2016. július 15-én twitter-oldalán keresztül jelentette be terhességét, és azt, hogy a szezon hátralévő részében már nem lép pályára. December 20-án kisfia született.

2017. április végén jelentette be közeli visszatérését, amelyre júniusban a Mallorca Openen került sor, ahol a 2. körig jutott. 2020 szeptemberében ismét döntőig jutott Grand Slam-tornán, amikor a US Openen csak a döntőben szenvedett vereséget a japán Ószaka Naomitól.

Grand Slam-döntői

Egyéni

Győzelmei (2)

Elveszített döntői (3)

Páros

Elveszített döntői (4)

Vegyes páros

Győzelmei (2)

Elveszített döntői (1)

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (21)

Elveszített döntői (18)

Páros

Győzelmei (9)

Elveszített döntői (11)

Eredményei Grand Slam tornákon

Egyéni

Páros

Pénzdíjai 

*2023. január 28-ai állapot szerint.

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk 

 Viktorija Azaranka hivatalos honlapja
 

Fehérorosz teniszezők
Fehérorosz olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2012)
Olimpiai bajnokok (tenisz)
Fehérorosz olimpiai bronzérmesek
Világelső teniszezők
Grand Slam-győztesek (tenisz)
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)
Fehérorosz nők
WTA Finals résztvevője
1989-ben született személyek
Élő személyek
Minszkiek